Johann Franz Encke, astronomo tedesco
Encke, cratere lunare
Cometa Encke, cometa periodica
Divisione di Encke, divisione nel sistema degli anelli di Saturno
9134 Encke, asteroide della fascia principale